«Кубок Легенд 2019 имени Константина Ерёменко» — международный футбольный турнир для ветеранов (игроков старше 35 лет), одиннадцатый розыгрыш Кубка Легенд, который проходил 23—24 февраля 2019 года в Москве на Малой спортивной арене Лужники.

Матчи длились 40 минут (2 тайма по 20 минут). В составе команды — 5 полевых игроков и вратарь.

Жеребьёвка турнира состоялась 10 февраля.

23 февраля прошли матчи в двух группах по 3 команды. На следующий день победители групп встретились в финальном матче, занявшие вторые места в подгруппах разыграли 3-е и 4-е места, а последние места в подгруппах разыграли 5-е и 6-е места.

Все девять игр показывали в прямом эфире телеканалы «Матч! Игра», «Матч! Планета» и «Матч! Премьер». Кроме того, матчи сборной России в группе и финальную встречу транслировал канал «Матч ТВ».

Участники 
В турнире принимали участие 6 команд — сборные России, Нидерландов, Германии, Испании, Португалии и сборная Звёзд.

Турнир

Групповой этап

Группа A

Группа B

Плей-офф

Матч за 5 место

Матч за 3 место

Финал

Примечания

Ссылки 
Официальный сайт турнира

Организаторы турнира
Кубок Легенд
Футбольные соревнования в Москве
Футбол в России в 2019 году
2019 год в Москве